Der Volvo Tennis Cup 1979 war ein Tennisturnier der Damen in Mahwah. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 20. bis 26. August 1979 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in Mahwah